Jeff Glass (né le  à Calgary, en Alberta) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière de joueur
En 2002, il débute avec l'Ice de Kootenay dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2004 avec l'équipe LHOu. Il a été repêché par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2004, en  en . En 2005, il passe professionnel avec les Senators de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey. En 2009, il signe au Barys Astana de la Ligue continentale de hockey.

Le , il joue son premier match dans la LNH avec les Blackhawks contre les Oilers d'Edmonton. Il effectue 42 arrêts et permet à son équipe de remporter le match 4-3 en plus d'être nommé première étoile du match.

Carrière internationale
Il a représenté l'équipe du Canada en sélection jeune. Il a remporté le titre mondial lors du championnat du monde junior 2005.

Statistiques

En club 

|-
| 2002-2003 || Ice de Kootenay ||LHOu ||35 ||15 ||16 ||3 || ||77 ||2,45 ||90,9 ||4||2 ||9 ||4 ||5 ||643 ||23 ||2,15 ||92,1 ||0||2
|-
| 2003-2004 || Ice de Kootenay ||LHOu ||57 ||26 ||20 ||6 || ||128 ||2,35 ||91,1 ||5||16 ||4 ||0 ||4 ||239 ||14 ||3,51 ||87,8 ||0||2
|-
| 2004-2005 || Ice de Kootenay ||LHOu ||51 ||34 ||11 ||5 || ||90 ||1,76 ||93,2 ||8|| 0||16 ||10 ||6 || ||39 ||2,28 ||91,6 ||0||
|-
| 2005-2006 || Checkers de Charlotte ||ECHL ||39 ||19 ||15 ||4 || ||119 ||3,22 ||90,7 ||2||14 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Senators de Binghamton ||LAH ||6 ||1 ||4 ||0 ||312 ||20  ||3,85 ||88,3 ||0||0 ||3 ||1 ||2 ||178 ||11 ||3,71 ||87,5 ||0||0
|-
| 2006-2007 || Senators de Binghamton ||LAH  ||43 ||9 ||24 ||2 || ||149 ||4,11 ||88,8 ||1||35 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Senators de Binghamton ||LAH  ||45 ||15 ||20 ||4 || ||111 ||2,88 ||91,3 ||2||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Senators de Binghamton ||LAH  ||41 ||17 ||19 ||3 || ||119 ||3,22 ||90,3 ||0||17 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Barys Astana ||KHL ||41 ||19 ||11 ||4 || ||101 ||2,87 ||91,8 ||1||6 ||3 ||0 ||3 ||223 ||10 ||2,69 ||92,9 ||0||0
|-
| 2010-2011 ||Barys Astana ||KHL ||23 ||7 ||9 ||4 || ||61 ||2,95 ||91,1 ||1||1 ||2 ||0 ||2 ||119 ||6 ||3,02 ||91,0 ||0||0
|-
| 2011-2012 ||Barys Astana ||KHL ||28 ||12 ||12 ||2 || ||83 ||3,22 ||90,4 ||1||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Sibir Novossibirsk ||KHL ||38 ||16 ||11 ||8 || ||74 ||2,02 ||93,3||4||2  ||7 ||3 ||4 ||407 ||12 ||1,77 ||94,1 ||2||0
|-
| 2013-2014 ||HK Spartak Moscou ||KHL ||35 ||12 ||19 ||6 || ||81 ||2,32 ||91,9 ||4||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||HK CSKA Moscou ||KHL ||6 ||2 ||2 ||2 ||366 ||8 ||1,31 ||94,4 ||1||0 ||4 ||0 ||4 ||212 ||11 ||3,11 ||90,4 ||0||0
|-
| 2014-2015 ||Lada Togliatti ||KHL ||14 ||1 ||9 ||0 ||676 ||39 ||3,46 ||88,5 ||0||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||HK Dinamo Minsk ||KHL ||31 ||12 ||14 ||4 || ||81 ||2,77 ||91,0 ||4||6 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto ||LAH ||2 ||1 ||1 ||0 ||117 ||4 ||2,05 ||91,7 ||0||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford ||LAH ||20 ||8 ||10 ||2 || ||51 ||2,63 ||91,4 ||2||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford ||LAH ||28||15||9||1||||77||2,82||90,4||0||0||3||2||1||202||5||1,48||95,5||0||0
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||15||3||7||3||821||46||3,36||89,8||0||2||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto ||LAH ||10 ||3 ||5 ||1 ||460 ||33 ||4,31 ||84,9 ||0||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego ||LAH ||19 ||9 ||6 ||1 || ||53 ||3,10 ||89,7 ||1||0 ||11 || || || || || || || ||12
|-
| 2019-2020 || EHC Linz ||EBEL ||9 || || || || ||22 ||2,44 ||92 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego ||LAH ||4 ||0 ||2 ||0 ||170 ||13 ||4,60 ||87,1 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2005 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 5 || 0 || 0 || 300 || 7 || 1,40 || 92,2 || 0 || || align=left| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels
Ligue canadienne de hockey
2005 : désigné meilleur Gardien de la saison de la Ligue canadienne de hockey.
Ligue de hockey de l'Ouest
2005 : remporte le trophée Del Wilson du meilleur gardien de but de la LHOu.
2005 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHOu.

Références

Naissance en novembre 1985
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Barys Astana
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du EHC Liwest Linz